Дворец труда в Москве — неосуществленный архитектурный проект 1922—1923 годов. В центре столицы СССР планировалось возведение грандиозного комплекса, который сочетал бы в себе функции Дома Советов, Дворца съездов, театра, Дома культуры, городского комитета ВКП(б), музея, столовой и тому подобных.

Вопрос о его строительстве, как писали газеты, был поднят по инициативе председателя Московского Совета Льва Каменева. Программа конкурса была составлена не ранее сентября 1922 года. Конкурс завершался 5 февраля 1923 года. Выставка проектов по теме «Дворец Труда» открылась в марте 1923 года. Этот крупнейший конкурс должен был во многом определить, по какому пути пойдет советская архитектура. Представленный на нем проект братьев Весниных стал первым зданием в стиле конструктивизм.

Строительство не было начато, а в 1933 году здесь начали строить гостиницу «Москва».

Конкурс 
Как гласила программа конкурса, объявленного Московским архитектурным обществом:

Этот Дворец Труда должен явиться одним из грандиознейших сооружений в мире, среди подобного типа жилых строений.

Площадь для постройки здания Дворца Труда намечена на участке, ограниченном площадями Революции и Театральной, Охотным рядом и Тверской улицей, там, где сейчас находятся здания быв. Московской гостиницы, ресторана Тестова, Континенталя, Охотнорядских торговых помещений и магазин быв. Германова. (…) Этот зал предназначается для устройства в нём расширенного пленума Мос. Совета и Всероссийских Съездов Советов, а также ещё два зала для устройства концертов, вместимостью до 1.200 человек. (…) Здесь также будут помещаться различные кабинеты для работ ответственных работников, для президиума Мос. Сов., и наконец 300 номеров для приезжающих.

К проекту Дворца предъявлялись следующие требования: главный зал должен был вмещать 8 тыс. чел., малый — 2,5 тыс. чел., «Башни здания (если таковые будут) желательно использовать под помещения обсерватории, радиостанции и пр. На здании возможно устройство — площадки для аэропланов» и ряд других.

Архитекторы 
Всего на конкурс было представлено 47 проектов, из них 18 доставлено из провинции. Жюри возглавлял председатель МАО А. В. Щусев. Конкурсные проекты Дворца труда отразили представления различных архитектурных течений о направленности зодчества в условиях нового общества. Условно их можно разделить на три группы: архаизирующая романтика, индустриальная символика и складывающийся конструктивизм.

 Проект Н. Троцкого получил первую премию как наиболее яркий пример архаизирующей романтики. В основе композиции плана лежит большой зрительный зал, к которому примыкают малые залы и обслуживающие помещения. Грандиозный объём зала подчеркнут абсидами, в которых размещены лестницы. Большинство архитекторов считали присуждение ему первой премии ошибочной, а сам проект — не соответствующим идее Дворца труда ни с градостроительной точки зрения, ни по образным характеристикам.
 Проект братьев Весниных занял третье место, но именно в нем впервые как самостоятельное явление заявил о себе стиль конструктивизм. В нем остросовременное по облику здание сочеталось с четким рациональным планом, учитывалось использование новейших конструкций и материалов.

Характерны тщательная проработка функциональной стороны замысла, расчёт на его осуществление в новых железобетонных конструкциях. Зрительный зал, решённый единым амфитеатром, имел эллиптическую форму и был окружён пространством фойе. Горизонтальный висячий переход соединял объём зрительного зала с прямоугольным блоком, асимметрично завершённым 20-этажной башней, придавшей динамичность всей композиции. Башня завершалась своеобразной решетчатой мачтой-антенной с растяжками, образующей на фоне неба лёгкий геометризированный ажурный абрис. Дворец труда не был построен. Сама программа конкурса предопределяла неосуществимость такого сооружения в условиях той поры. Но среди всех конкурсных проектов именно предложение Весниных воплощало в себе прогрессивные идеи новой архитектуры. Впоследствии многие идеи конкурса нашли развитие в проектировании крупных общественных зданий.

 Голосов, Илья Александрович:

Проекты И. Голосова и Г. Людвига — примеры индустриальной символики. И. Голосов строил свою композицию, стремясь добиться функционально четкой связи отдельных групп помещений и вместе с тем получить остродинамичное построение здания. В результате сильно расчленённый объем с господствующей формой большого зала, покрытие которого напоминает некий гигантский механизм и ассоциируется с турбиной, создает впечатление не единого здания, а целого конгломерата сочлененных вплотную различных по характеру и масштабу объемов. Акцентированное движение архитектурных масс, по мысли автора, должно было передать динамику революции.

 Мельников, Константин Степанович
 Минкус, Михаил Адольфович

См. также 
 Дворец Советов

Примечания

Литература 
 Глава 4. Новые типы зданий для советских, общественных и административных органов // Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: Кн. 2. Социальные проблемы. — М.: Стройиздат, 2001. — 712 с: — ISBN 5-274-02046-1.

Ссылки 
 Проект К. Мельникова
 Архив: Дворец труда в Москве
 Еще один проект Дворца Труда в Москве. 1923 г.

Конструктивистская архитектура
Неосуществлённые советские архитектурные проекты
Неосуществлённые архитектурные проекты в Москве